Тупик (Дороги, которые мы не выбираем) — повесть американского писателя-фантаста Гарри Тертлдава, действие которой происходит в 2039 году. Сюжет описывает вымышленный первый контакт между человечеством и расой пришельцев под названием роксоланы. Повесть была опубликована в журнале «Astounding Science Fiction» в 1985 году.

Сюжет 
Экипаж роксоланского звездолёта, блуждая в поисках новых миров для завоеваний, случайно обнаруживает Землю. Не заметив на планете признаков использования антигравитационных технологий и кораблей с гипердрайвом, которые являются основой их цивилизации, капитан пришельцев надеется на лёгкую победу. Люди, в первый момент, тоже поражены достижениями инопланетян, увидев манёвренность их корабля, оборудованного гравитационным двигателем. Но когда роксоланы, высадившись в центре города, начинают своё вторжение, бой превращается в бойню: росколанские десантники вооружены фитильными мушкетами, заряжающимися со ствола пушками и гранатами на основе дымного пороха, а в бою используют наполеоновские тактики штыковой атаки. Пришельцы в две минуты терпят сокрушительное поражение — люди попросту сметают неудавшихся захватчиков с помощью автоматического оружия и ракет. Большинство росколан погибают, и лишь несколько попадают в плен.

Допросив выживших пришельцев, люди узнают, что роксоланский метод космических перелётов и управления гравитацией является чрезвычайно простым. Они открыли этот принцип ещё в свой Век паруса, едва научившись выплавлять металлы. После этого роксоланцы, обладая типичным средневековым менталитетом, начали строить воздушные и космические аппараты с целью захвата других планет. В чем и преуспевали до поры-до времени. Однако сама технология антигравитации, в отличие, например, от электричества, не имеет широкого спектра применения. Она может быть использована лишь по единственному назначению, то есть для изготовления двигателей и перемещения в пространстве. Более того, роксоланы, получив в свое распоряжение неограниченное жизненное пространство и ресурсы завоёванных планет, потеряли стимул к дальнейшему развитию, и, таким образом, прекратили все научные и технические изыскания. Они никогда не достигли своих эквивалентов Промышленной и Научно-технической революций, у них нет ни радиосвязи, ни антибиотиков, ни электрического освещения. Даже их столица, освещаемая факелами и масляными лампами, по ночам практически не видна с орбиты. Они, по людским меркам, являются представителями крайне отсталой цивилизации, во всем, кроме антигравитации и гипердрайва, уступающей землянам.

В то же время человечество, по случайному стечению обстоятельств, попросту не сделало аналогичного открытия. Ввиду этого научные исследования землян велись сразу во множестве направлений, дав возможность добиться универсального прогресса во всех изученных областях. Единственное, в чём люди до сих пор уступали роксоланам — это в возможности покидать Солнечную систему и летать от звезды к звезде.

Изучив захваченный звездолёт, человеческие учёные быстро раскрывают принцип антигравитации и гипердрайва, после чего понимают, что эта технология сможет спасти перенаселённую Землю, особенно учитывая населенность Галактики либо отсталыми расами, либо цивилизациями, подобными земной, но не владеющими секретом гипердрайва. В противном случае сами роксоланы давно были бы завоеваны и порабощены. Таким образом, земляне, получив в свое распоряжение корабль с гипердрайвом, являются теперь сильнейшей цивилизацией космоса.

Осознав, что они только что дали воинственной и высокоразвитой расе способность создать свою собственную галактическую империю, пленные роксоланы могут лишь спрашивать себя: что же мы наделали? Точно так же думают и люди, недавно проводившие допросы пришельцев. Инопланетянам, уверенным, что между планетами не может быть никакого мирного сотрудничества, надеяться не на что. Однако у людей надежда есть: они считают, что человечество, пережившее несколько тотальных войн, всё-таки сумеет удержаться от развязывания геноцида в галактическом масштабе.

Повести 1985 года